Энкалада () — имя собственное; распространено в виде фамилий, названий и топонимов.
 Бланко Энкалада, Мануэль (1790—1876) — чилийский политический деятель, первый президент Чили.
 Фуэнте-Энкалада — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. 
 «Бланко Энкалада» — бронепалубный крейсер чилийских ВМС конца XIX века.